

Persone 
 Angelika Roesch – ex tennista tedesca
 Eberhard Roesch – allenatore di biathlon ed ex biatleta tedesco
 Kurt Roesch – pittore statunitense
 Josef Roesch – politico tedesco
 Michael Roesch – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico tedesco

Pagine correlate 
 Rosch
 Rösch